Kalifa ist ein Eigenname, der von Kalif abgeleitet ist. Er wird sowohl als Vorname wie als Familienname verwendet.

 Vorname
 Kalifa Coulibaly (* 1991), malischer Fußballspieler
 Kalifa Kambi (1955–2011), Politiker aus Gambia

 Familienname
 Dominique Kalifa (* 1957), französischer Historiker
 Sahim Omar Kalifa (* 1980), kurdisch-belgischer Filmregisseur

Kalifa gehört auch zu den Figuren aus One Piece.

Siehe auch:
 Chalifa
 Khalifa

Familienname
Männlicher Vorname